Die Swiss Indoors Basel 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 30. Oktober bis 7. November 2010 in Münchenstein bei Basel stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Valencia die Valencia Open 500 gespielt, die genau wie die Swiss Indoors Basel zur Kategorie ATP World Tour 500gehörten.

Vorjahressieger im Einzel war der Serbe Novak Đoković, welcher als auf Platz zwei gesetzter Spieler zur Titelverteidigung antrat. Im Final kam es zu einer Neuauflage des Finals von 2009 zwischen Đoković und dem topgesetzten Schweizer Roger Federer, welches Federer in drei Sätzen mit 6:4, 3:6, 6:1 gewinnen konnte. Für Federer war es bereits die siebte Finalteilnahme insgesamt in Basel (Siege: 2006, 2007, 2008, 2010; Niederlagen: 2000, 2001, 2009), und seine fünfte in Serie. Für Đoković war es die zweite Teilnahme nach seinem Triumph im Vorjahr. Federer konnte damit bisher 12 von 18 direkten Begegnungen für sich entscheiden. Neben Federer und Đoković nahm mit David Nalbandian (2002) noch ein weiterer ehemaliger Sieger am Turnier teil, er scheiterte jedoch bereits im Viertelfinal.

Auch die Titelverteidiger im Doppel, der Kanadier Daniel Nestor und der Serbe Nenad Zimonjić, nahmen wieder am Turnier teil. Sie waren ebenfalls auf Platz zwei gesetzt. Sie schafften erneut den Einzug in den Final, wo sie gegen die topgesetzten US-Zwillinge Bob und Mike Bryan antraten. Damit fand wie im Einzelbewerb auch im Doppel eine Neuauflage des Vorjahresfinals statt, welches wie im Einzelbewerb die Herausforderer gewinnen konnten. Für die Titelverteidiger war es die zehnte, für die Herausforderer die elfte Finalteilnahme dieses Jahres.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1'225'000 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1'755'000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 30. und 31. Oktober 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikationen überstanden und standen somit im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 59 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 66 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF; 32 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Münchenstein